A 2007-2008-as német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 33. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot a Borussia Mönchengladbach nyerte meg, mögötte a TSG 1899 Hoffenheim és az 1. FC Köln jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Lásd még 
 2007–2008-as Bundesliga
 2007–2008-as német kupa

További információk 
 A DFB honlapja 
 A Kicker honlapja 
 A Bundesliga honlapja  

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok